Квинт Цеци́лий Мете́лл () — имя нескольких римских политиков, большинство которых более известно под уникальным агноменом:
 Квинт Цецилий Метелл — консул 206 года до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Македонский — консул 143 года до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Балеарский — консул 123 года до н. э., сын предыдущего;
 Квинт Цецилий Метелл Нумидийский — консул 109 года до н. э., двоюродный брат предыдущего;
 Квинт Цецилий Метелл Непот — консул 98 года до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Целер — народный трибун 90 года до н. э., занимавший вскоре после 89 года до н. э. должность эдила;
 Квинт Цецилий Метелл Пий — консул 80 года до н. э., великий понтифик в 81—63 годах до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Критский — консул 69 года до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Целер — консул 60 года до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Непот — консул 57 года до н. э., брат предыдущего;
 Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика — консул 52 года до н. э., пасынок консула 80 года до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Критский Силан — ординарный консул 7 года.
Цецилии Метеллы